Лидия Николаевна Миронова — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась в 1946 году в Московской области. Член КПСС с 1978 года.

С 1964 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1964—2001 гг. — продавец универмага, доярка Токаревского комплекса госплемобъединения, сортировщица Московской центральной базы, оператор машинного доения госплемзавода «Петровское» Люберецкого района Московской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 декабря 1983 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Почетный гражданин Лыткарино.

Избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР 11-го созыва.

Делегат XXVII съезда КПСС.

Живёт в городе Лыткарино.

Ссылки 
 Миронова

Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Делегаты XXVII съезда КПСС